L'épreuve du saut en longueur féminin aux Jeux olympiques de 1952 s'est déroulée le  au Stade olympique d'Helsinki, en Finlande. Elle est remportée par la Néo-zélandaise  Yvette Williams.

Résultats

Finale

NM — No Mark

Liens externes 
  IAAF Statistics Handbook - Games of the XXXI Olympiad Rio 2016, sur le site de World Athletics

1952
Saut en longueur